Dachowa peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Dachowa, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Dachowa, village de la voïvodie de Mazovie.